

Geografia

Austria

Comuni 
 Groß-Enzersdorf – città nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Enzersdorf an der Fischa – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Langenzersdorf – comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Maria Enzersdorf – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Frazioni 
 Enzersdorf – frazione di Pöls-Oberkurzheim, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Enzersdorf bei Staatz – frazione di Staatz, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Enzersdorf im Thale – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Germania 
 Enzersdorf – frazione di Witzmannsberg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)